Scheuchzer ist der Name folgender Personen:

 Charles-Auguste Scheuchzer (1878–1960) seit 1956 Ehrendoktor der EPFL Lausanne und Gründer der Scheuchzer S.A. 
 Johann Jakob Scheuchzer (1672–1733), Schweizer Arzt und Naturforscher
 Johann Caspar Scheuchzer (1702–1729), Naturforscher, Arzt und Japankundler; Bibliothekar von Sir Hans Sloane; Sohn von Johann Jakob Scheuchzer
 Johannes Scheuchzer (1684–1738), Schweizer Arzt und Botaniker, Bruder von Johann Jakob Scheuchzer
 Wilhelm Scheuchzer (1803–1866), Schweizer Landschaftsmaler

Folgender Firmen;

 Scheuchzer S.A., Gleisbauunternehmen und Hersteller von Gleisbaumaschinen

Siehe auch:
 Scheucher